Sui – dynastia chińska (589-618)
 Sui – miasto w Pakistanie